El término zorzal abisinio puede referirse a:
 Geokichla piaggiae;
 Turdus abyssinicus.